Фелипе Пинсон Солис или Фелипе Пинсон Санчес (, 23 августа 1917 — май 2015) — перуанский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Перу 1947, 1950, 1951 и 1952 гг.

В составе сборной Перу участник трех шахматных олимпиад (1939, 1950 и 1964 гг.).

В 1951 г. представлял Перу в зональном турнире.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Ф. Пинсона  в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Пинсона  на сайте 365Chess
 Автобиография Ф. Пинсона (написана в 1987 г.)

Шахматисты Перу
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад